Fonte Longa (Carrazeda de Ansiães), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães, of
Fonte Longa (Mêda), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mêda.